28-я армия:
 28-я армия (СССР).
 28-я армия (Япония).